Navajos, povo nativo estadunidense
 Língua navaja, língua falada por este povo

Localidades 

Navajo (Novo México)
Condado de Navajo
Navajo Mountain

Outros
3688 Navajo - um asteroide
Mazda Navajo - um automóvel
Piper Navajo - uma aeronave

Desambiguação